Anna av Ryssland kan syfta på:

 Anna Ivanovna (1693–1740), regent (hertiginna) av Kurland, och monark (kejsarinna) i Ryssland
 Anna Petrovna (1708–1728), mor till den ryske tsaren Peter III.
 Ingegerd Olofsdotter (ca 1000–1050), en svensk prinsessa och senare novgorod- och kievrusisk furstinna